Татьяна Васильевна Воронова (; , ) — латвийская шахматистка, международный мастер (1993) среди женщин.

Карьера шахматистки 
Играть в шахматы научилась в 14 лет. В 1978 году завоевала бронзу на 38-м женском чемпионате СССР по шахматам в Николаеве. Татьяна Воронова неоднократно была победительницей и призёром в финалах
чемпионата Латвии по шахматам среди женщин. Четыре раза она
одержала победу (1980, 1985, 1986, 1987), пять раз была второй (1982, 1998, 1999, 2000, 2003) и
шесть раз заняла третье место (1993, 1994, 1996, 1997, 2001, 2006).
Татьяна Воронова также много лет играла в составе разных команд Латвии. В Спартакиадах Народов СССР она участвовала в 1979 и 1981 годах.
В составе латвийской команды «Даугава» Татьяна Воронова участвовала в командном кубке СССР в 1980 году и заняла первое место на своей доске.
Четыре раз представляла Латвию на женских шахматных олимпиадах (1994, 1996, 1998, 2000) и на двух командных чемпионатах Европы по шахматам (1999, 2001).

Тренер 
В 1978 году окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК) и работает тренером в Рижской шахматной школе.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Карточка Татьяны Вороновой на сайте chessgames.com
 Карточка Татьяны Вороновой на сайте 365chess.com
 Карточка Татьяны Вороновой на сайте chesstempo.com
 Карточка Татьяны Вороновой на сайте Olimpbase.org (Шахматные олимпиады)
 Карточка Татьяны Вороновой на сайте Olimpbase.org (Командные чемпионаты Европы)

Мастера спорта СССР
Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Шахматные тренеры Латвии
Шахматные тренеры СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма